Parti socialiste français ou Parti socialiste de France (PSF) peut faire référence à :
 Parti socialiste français, un parti mené par Jean Jaurès, actif de 1902 à 1905 ;
 Parti socialiste français, un parti socialiste modéré actif de 1919 à 1935 ;
 Parti socialiste de France (guesdiste) (1902-1905) de Jules Guesde, élément constitutif de la SFIO ;
 Parti socialiste de France-Union Jean Jaurès (1933-1935), scission néo-socialiste de la SFIO ;
 Parti socialiste (PS), héritier de la SFIO et fondé en 1969, principal parti politique socialiste de France.